Dónde está el amor puede referirse a:
¿Dónde está el amor?, una telenovela juvenil venezolana.
¿Dónde está el amor?, película del año 2000 dirigida por Matt Williams.
Dónde está el amor, sencillo de Wisin & Yandel con Franco De Vita.
Dónde está el amor, sencillo de Pablo Alborán con Jesse & Joy.